Obsidian steht für:

 Obsidian, vulkanisches Gesteinsglas
 Obsidian (Krater), auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Obsidian (Album), Album der englischen Band Paradise Lost
 Obsidian Cliff im Yellowstone-Nationalpark
 Obsidian Energy, börsennotiertes kanadisches Energie-Unternehmen
 Obsidian Entertainment, Computer- und Videospiele-Entwickler
 Obsidian (Software), Software zur Verwaltung digitaler Zettelkästen auf der Basis von Markdown
Bauwerke
 Obsidian und IBM-Hochhaus, Hochhaus in Zürich

Siehe auch:
Obsidianschwert
Melanesischer Obsidianspeer
Obsidan
The Obsidian Conspiracy